Killington (Cumbria), een plaats in het Engelse graafschap Cumbria
Killington (Devon),  een plaats in het Engelse graafschap Devon
 Killington (Vermont), een plaats in de Amerikaanse staat Vermont